Buijs ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Buijs (* 1991), niederländische Volleyballspielerin
 Cornelis Bernardus Buijs (1808–1872), niederländischer Künstler
 Danny Buijs (* 1982), niederländischer Fußballspieler
 Hedda Buijs (* 1943), niederländischer Künstler
 Jan Buijs (1889–1961), niederländischer Architekt
 Jan Achttienribbe-Buijs (* 1943), niederländischer Politiker
 Jordy Buijs (* 1988), niederländischer Fußballspieler
 Siem Buijs (* 1944), niederländischer Politiker
 Teun Buijs (* 1960), niederländischer Volleyball-Trainer und ehemaliger Nationalspieler
 Theodorus Willem Johannes Buijs (1842–1904), niederländischer General
 Theo Buijs (* 1945), niederländischer Fußballspieler
 Wobine Buijs-Glaudemans (* 1960), niederländische Politikerin

Siehe auch:
 Buys